Karácsony Gergely (1975–) politikus, Budapest főpolgármestere
 Karácsony Gergely (1996–) színész